Andrea Campagnolo, calciatore italiano (1978)
 Tullio Campagnolo, ciclista e imprenditore italiano (1901-1983)

Pagine correlate
Campagnola
Campagnoli